Jean Becker (1833–1884) – niemiecki skrzypek
 Jean Becker (ur. 1933) – francuski reżyser

 Jean Becker (1922–2009) – luksemburski piłkarz, olimpijczyk